Salstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Salstjärnet, sjö i Eda kommun,  (1,3 ha)
Salstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Salstjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (4,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn